Verza – vegetale della famiglia delle Brassicaceae, usata come verdura
 Vinicio Verza – calciatore italiano
 José Antonio García Rabasco (detto Verza) – calciatore spagnolo
 La Verza – frazione di Piacenza
 Villa Verza – villa di Canzo